Miquel Oliva i Prat (Girona, 1922 - Castelló d'Empúries, 1974), arqueòleg, director del Museu Arqueològic de Girona
 Miquel Oliva i Vilar (Roses, 1880 - Girona, 1922), pianista, compositor i professor de música, oncle de Miquel Oliva i Prat